Branešci (Čajetina), een plaats in de Servische gemeente Čajetina
 Branešci (Pakrac), een plaats in de Kroatische gemeente Pakrac